Rozgrywki radzieckiej wyższej ligi w sezonie 1975 były trzydziestymi ósmymi w historii radzieckiej pierwszej ligi. W rozgrywkach wzięło udział szesnaście drużyn, w tym dwie, które awansowały z drugiej ligi – Lokomotiw Moskwa i SKA Rostów nad Donem. Mistrzowski tytuł po raz 7-my wywalczyła drużyna Dynama Kijów. Królem strzelców ligi został Ołeh Błochin z Dynama Kijów, który zdobył 18 goli.

Tabela końcowa sezonu

Nagrody

Przypisy

Bibliografia 
 Profil w bazie Football Facts 
 Profil w bazie Wild Stat 
 Profil w bazie RSSSF 

1975 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Związku Radzieckim